Hamadryas (griechisch  Hamádryas) steht für:
 Hamadryas (Mythologie), eine Gestalt der griechischen Mythologie, Mutter der Hamadryaden
 Hamadryas (Nymphalidae), eine Gattung der Schmetterlinge
 Hamadryas (Ranunculaceae), eine Gattung der Hahnenfußgewächse

Siehe auch:
 Mantelpavian, Papio hamadryas